

Geografie
Pain de Sucre, eiland van Madagaskar
Pain de Sucre, berg in de Alpen
Pain de Sucre, berg in Quebec
Pain de Sucre, heuvel op het eiland Terre-de-Haut in Guadeloupe